John Vanbrugh (1664–1726), architecte et dramaturge anglais ;
  (mort en 1753), officier de la Royal Navy ;
  (1867–1942), actrice anglaise ;
 Irene Vanbrugh (1872–1949), actrice anglaise, sœur de la précédente.